Corse ist der Familienname folgender Personen:
 Montgomery Dent Corse (1816–1895), Brigadegeneral der Konföderierten im Sezessionskrieg

Corse ist
 die französische Bezeichnung für Korsika
 Corse (Schiff, 1983), ehemals französische Fähre
 Corse (Schafrasse), französische Schafrasse

Siehe auch:
 Cap Corse (Begriffsklärung)
 Cors
 Korse